Denumirea de Cățelești se poate referi la următoarele localități din România:

 Cățelești, fostul nume al satului Siretu din județul Bacău;
 Cățelești, fostul nume al satului Burdeni din județul Teleorman.